

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Osiek Dolny – część wsi Osiek w woj. małopolskim w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Osiek Dolny – część wsi Osiek-Wólka w woj. mazowieckim w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek

Zobacz też 
 Osiek, Osiek Górny